Идиот је појам који може да се односи на:

 Идиот — У психологији и дефектологији, лице са најтежим степеном менталне заосталости;
 Идиот савант или савантизам — урођени или стечени ментални поремећај у развоју мозга;
 Идиот (роман) — роман Фјодора М. Достојевског;

филмови
 Идиот (филм из 1951.) — јапански филм из 1951. режирао Акира Куросава;
 Идиот (филм из 1992.) —  индијски филм Мани Каула;
 Идиот (филм из 2002.) —  индијски филм Пери Јаганада;
 Идиот (филм из 2012.) —  индијски филм Раџиба Бисњаја.